Lemming des toundras est un nom vernaculaire ambigu en français car il désigne deux espèces distinctes de lemmings :

Lemmus lemmus
Lemmus sibiricus

Notes et références 

Cricetidae
Rongeur (nom vernaculaire)
Nom de rongeur ambigu